Чемпионат Португалии по футболу 1987—1988 годов является 54-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 10-й раз в своей истории стал «Порту».

В 1987 году произошло расширение лиги до 20 клубов, по сравнению с прошлым сезоном, когда участвовало 16 команд. Было сыграно 380 матчей и забито 863 гола (в среднем 2,27 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица 

1 «Порту» стал обладателем Кубка Португалии 1987—1988, поэтому в Кубок обладателей кубков квалифицировался финалист кубка .

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Futebol Portugues em Numeros

1987/1988
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 1987 году
Спорт в Португалии в 1988 году